Теїя́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Ренна, 50 км на схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 225 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 544,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Теїяк на сайті французького Національного інституту географії
 Теїяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Теїяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан